Blomstertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blomstertjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Blomstertjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Blomstertjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn